Неттерсхайм () — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Кёльн. Входит в состав района Ойскирхен. Население составляет 7998 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 94,35 км². Официальный код — 05 3 66 032.

Интересные факты 
 В Неттерсхайме брал начало один из самых длинных акведуков Римской империи — акведук Айфель.

Примечания

Ссылки 
   Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии